Kattesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kattesjön, sjö i Älmhults kommun,  (46,1 ha)
Kattesjö (Hyssna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Kattesjö (Tranemo socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn